Existen varios ríos españoles llamados Pontones:

 Río Pontones (Cantabria), río cántabro, afluente del Miera.
 Río Pontones (Extremadura), río extremeño, afluente del Salor.